Список стран по производству риса представлен по состоянию на 2000, 2008, 2016, 2018 и 2019 годы. В списке представлена основанная на данных ФАО статистика стран, которые выращивали свыше 1 миллиона тонн риса в 2016 году.

Валовый сбор риса в России в 2018 году 1 038,2 тыс. тонн. За год сборы выросли на 5,2% (на 51,6 тыс. тонн), за 5 лет - на 11,0% (на 103,3 тыс. тонн), за 10 лет - на 40,6% (на 299,9 тыс. тонн), за 17 лет (к 2001 году) - на 109,5% (на 542,7 тыс. тонн). Посевные площади риса в России в 2018 году в хозяйствах всех категорий составили 181,5 тыс. га, что на 2,8% (на 5,2 тыс. га) меньше, чем засеяли в 2017 году.

Валовый сбор риса в России в 2019 году 1 098,7 тыс. тонн, сборы выросли на 5,8%. Посевные площади риса в России в 2019 году в хозяйствах всех категорий составили 194,1 тыс. га. По итогам 2019 года 73,3% риса было собрано в Краснодарском крае, 8,7% - в Республике Дагестан, 7,7% - в Ростовской области, 4,0% - в Республике Адыгея, 2,2% - в Приморском крае, 1,9% - в Астраханской области. Также рис возделывают в Республике Калмыкия (1,3%), Чеченской Республике (0,8%), Еврейской АО (0,05%).

Примечания

Ссылки 
 Complete list, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Рис